Медаль Либиха () — научная награда в честь немецкого химика Юстуса фон Либиха, которая присуждается Немецким химическим обществом за значительное развитие химии.

Вручение награды было начато в 1903 году и приурочено к празднованию 100 лет со дня рождения Либиха. С тех пор определение победителя велось почти ежегодно, а с 1994 года ее стали присуждать раз в два года.

Победителю вручается серебряная медаль, сертификат и определенная сумма денег. С 1996 года премия финансируется фондом Химического общества.

Список награжденных медалью Юстуса Либиха

Примечания

Ссылки 
 Gesellschaft Deutscher Chemiker — GDCh-Preise

Медали Германии
Награды, основанные в 1903 году
Награды в области химических наук
Немецкое химическое общество
Награды по алфавиту